Не следует путать этот термин с терминами Севастий и Севастополь.
Сева́стия (Себа́стия, Себаста, Севаста;  — священная, калька с  Августа) — многозначное географическое название.
 Себаста (Севастия) — античный город в Киликии, носивший ранее название Элеуса.
 Севастия (Себастия) — город в исторической области Самария (Шомрон), Израиль.
 Севастия или Себастия (Кабира, Диоснолис) — древний город в Каппадокии и Понте (центральная часть Малой Азии, историческая Малая Армения), на реке Галис, современный Сивас.
 Севастия — клисура и фема Византийской империи
 «Севастия» — паломническая служба при Западногерманском благочинии Русской православной церкви

Примечания